

Прізвище

 Герберт Блумер
 Стів Блумер
 Елано Блумер

Топонім

 Блумер — місто, штат Вісконсин
 Блумер — місто, штат Вісконсин

Прізвища